Bener (rivier), rivier in India
Bener (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Midden-Java

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
Bener (Bener), in de provincie Midden-Java
Bener (Tegalrejo, Yogyakarta), in de provincie Jogjakarta
Bener (Kepil), in de provincie Midden-Java
Bener (Kuta Panjang), in de provincie Atjeh
Bener (Majenang), in de provincie Midden-Java
Bener (Ngrampal), in de provincie Midden-Java
Bener (Wiradesa), in de provincie Midden-Java
Bener (Wonosari), in de provincie Midden-Java